Vincent Poirier peut désigner :
 Vincent Poirier, acteur, animateur, scénariste et improvisateur franco-ontarien ;
 Vincent Poirier, joueur français de basket-ball.